Nordic Futsal Cup 2018 var den femte upplagan av Nordic Futsal Cup, turneringen spelades i Ringkøbing-Skjern i Danmark. Finland vann turneringen för fjärde året i rad.

Tabell

Matcher

Källor
 Svenskfotboll.se

Futsalåret 2018
2018
Internationella futsaltävlingar i Danmark